Poiger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Poiger (* 1968), österreichischer Fußballspieler
 Peter Poiger, österreichischer Basketballspieler und -schiedsrichter
 Richard Poiger (* 1987), österreichischer Basketballspieler